FS 215 bezeichnet zwei Lokomotivbaureihen der Ferrovie dello Stato
 eine Dampflokomotivbaureihe, siehe RA 390
 eine Diesellokomotivbaureihe aus dem Jahr 1954, siehe FS 215 (Diesel)